Алексе́й Алексе́евич Си́доров:
 Сидоров, Алексей Алексеевич (1864—1931) — русский публицист и чиновник, председатель Московского комитета по делам печати (1909—1917).
 Сидоров, Алексей Алексеевич (1891—1978) — советский учёный-искусствовед, библиофил и коллекционер.